Wyścig na 400 metrów stylem dowolnym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został 21 maja. Wzięło w nim udział 33 sportowców z 17 krajów.

Terminarz

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012